Eternal — пятнадцатый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius. Европейский релиз состоялся 11 сентября 2015 года на лейбле . 18 сентября альбом вышел в Соединённых Штатах. Изначально выход диска был запланирован на 14 августа, однако позднее группа объявила о сдвиге релиза на сентябрь. На диске представлено десять композиций. Eternal доступен как для скачивания, так и на физических носителях: CD, CD+DVD и двойной винил.

Выступления группы в поддержку пластинки начались с европейских фестивалей, после чего музыканты провели гастрольный тур по Финляндии и начали мировое турне. Eternal попал в чарты нескольких стран, показав лучший результат в Финляндии, где он дебютировал на пятом месте.

История 
Начиная с 2009 года Stratovarius выпускали студийные альбомы каждые два года: в мае 2009 вышел альбом Polaris, в январе 2011 — Elysium и в феврале 2013 года — Nemesis. Подготовка очередного диска заняла у музыкантов на несколько месяцев больше времени, поскольку они сделали перерыв после мирового Nemesis-тура, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Согласно сообщению на сайте лейбла группы, запись нового альбома была почти завершена к концу апреля 2015 года. Издатель объявил, что альбом получил название Eternal, а в качестве даты релиза указал 14 августа 2015 года. Тогда же был анонсирован мировой тур в поддержку альбома. Активное участие в написании песен принял финский гитарист Яни Лииматайнен, ранее уже участвовавший в записи альбомов Elysium и Nemesis.

В июне коллектив опубликовал обновление на своём официальном сайте, согласно которому европейский релиз Eternal был сдвинут на 11 сентября, а американский — назначен на 18 сентября 2015 года. Также были представлены обложка, список композиций и перечень форматов, в которых будет доступен альбом.

Первым синглом с диска стала песня «Shine in the Dark», впервые прозвучавшая в эфире финской радиостанции Radio Rock 24 июня 2015 года. 30 июля на YouTube-канале earMUSIC было опубликовано официальное видео с текстом песни. Во время выступления Stratovarius на фестивале Wacken Open Air 31 июля были проведены профессиональные съёмки исполнения «Shine in the Dark», которые легли в основу полноценного клипа. Он был выложен на официальном YouTube-канале фестиваля 29 сентября.

11 сентября, в день выхода альбома в Европе, на YouTube-канале earMUSIC был выложен клип на песню «My Eternal Dream». Съёмки клипа проходили в Финляндии и Аргентине.

Тур 
Stratovarius начали выступления в поддержку альбома Eternal 26 июня 2015 года с фестиваля Top Fest в словацком городе Пьештяни. За ним последовало ещё три фестиваля в родной для группы Финляндии, в том числе Tuska Open Air, прошедший 28 июня. 31 июля музыканты сыграли на крупнейшем в мире метал-фестивале Wacken Open Air. 1 августа Stratovarius дали концерт в Чехии, а 27 и 28 августа посетили Германию и Данию в рамках круиза Full Metal Cruise 2015.

Гастрольный тур группы по Финляндии прошёл с 16 по 26 сентября 2015 года, он состоял из восьми концертов. 3 октября музыканты приняли участие в метал-фестивале в норвежском Тронхейме.

Мировой Eternal-тур начался 5 октября 2015 года с концерта в Таллине, Эстония. Европейская часть тура завершилась 15 ноября в чешском городе Злин. Всего за этот период Stratovarius дали 32 концерта в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Германии, Австрии, Венгрии, Словакии, Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Чехии. В качестве специальных гостей в туре приняли участие группы Gloryhammer и Divine Ascension.

В декабре 2015 года группа выступила в Финляндии и планировала сыграть в Бразилии и Аргентине. Концерты в этих странах были перенесены на февраль 2016 года. Кроме того, в 2016 году анонсировано по три концерта в Японии и Финляндии и по одному концерту в США, Мексике, Германии, Чехии, Испании и Словении.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
Stratovarius
 Тимо Котипелто () — вокал
  () — гитара
 Йенс Юханссон () — клавишные
 Рольф Пилве () — ударные
 Лаури Порра() — бас-гитара

Издания 
Альбом доступен для скачивания и на физических носителях:
 Обычный CD;
 Ограниченное делюкс-издание (CD+DVD), содержащее видео с выступления Stratovarius на фестивале Loudpark в Японии, в 2015 году;
 Двойной винил.

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Stratovarius
Альбомы earMUSIC